

Валім — гміна в Валбжиському повіті Нижньосілезького воєводства
 Валім — село в гміні Валім Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Валім — село в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства